Ерасыл Бериккалиулы Аманжол (; 13 января 1999, Атырау, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2016 году во второй лиге в составе молодёжного (U-21) состава клуба «Атырау». В 2018 году дебютировал в Премьер-лиге.

Летом 2018 года на правах аренды перешёл в «Каспий». В начале 2019 года был арендован клубом «Кызыл-Жар СК» сроком на один год.

Клубная статистика

Достижения 

 «Кызыл-Жар СК»
 Победитель Первой лиги: 2019
 «Атырау»
 Победитель Первой лиги: 2020

Ссылки 
 Профиль  на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Атырау-М»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Кызыл-Жар»